Mykilske (ukrainisch ; russische Entsprechung /) ist ein Ortsname in der Ukraine:

 Mykilske (Blysnjuky), Dorf in der Oblast Charkiw, Rajon Blysnjuky
 Mykilske (Kupjansk, Schewtschenkowe), Dorf in der Oblast Charkiw, Rajon Kupjansk, Siedlungsgemeinde Schewtschenkowe
 Mykilske (Cherson), Dorf in der Oblast Cherson, Rajon Cherson
 Mykilske (Beryslaw), Dorf in der Oblast Cherson, Rajon Beryslaw
 Mykilske (Solone), Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Solone
 Mykilske (Wolnowacha), Dorf in der Oblast Donezk, Rajon Wolnowacha
 Mykilske (Kramatorsk, Oleksandriwka), Dorf in der Oblast Donezk, Rajon Kramatorsk, Siedlungsgemeinde Oleksandriwka
 Mykilske (Kramatorsk, Swjatohirsk), Dorf in der Oblast Donezk, Rajon Kramatorsk, Stadtgemeinde Swjatohirsk
 Mykilske (Dobrowelytschkiwka), Dorf in der Oblast Kirowohrad, Rajon Dobrowelytschkiwka
 Mykilske (Switlowodsk), Dorf in der Oblast Kirowohrad, Rajon Switlowodsk
 Mykilske (Starobilsk), Dorf in der Oblast Luhansk, Rajon Starobilsk
 Mykilske (Bratske), Dorf in der Oblast Mykolajiw, Rajon Bratske
 Mykilske (Poltawa), Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Poltawa
 Mykilske (Saporischschja), Dorf in der Oblast Saporischschja, Rajon Saporischschja
 Mykilske (Polohy), Dorf in der Oblast Saporischschja, Rajon Polohy
 Mykilske (Sumy), Dorf in der Oblast Sumy, Rajon Sumy

 Mykilske (Kupjansk, Welykyj Burluk), Ansiedlung in der Oblast Charkiw, Rajon Kupjansk, Siedlungsgemeinde Welykyj Burluk